Black Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Black Township (Indiana)
 Black Township (Pennsylvania)
 Black Township (South Dakota)